Niebelschütz bezeichnet:
 Niebelschütz (Adelsgeschlecht), ein deutsches Adelsgeschlecht

Niebelschütz ist  der Familienname folgender Personen:
 Hanns Ernst Leopold von Niebelschütz (1817–1874), preußischer Landrat
 Benno von Niebelschütz (1830–1892), preußischer Landrat
 Ernst von Niebelschütz (1879–1946), deutscher Kunsthistoriker, Redakteur und Schriftsteller
 Günther von Niebelschütz (1882–1945), deutscher General der Infanterie
 Sophie von Niebelschütz (1850–1911), deutsche Schriftstellerin
 Wolf von Niebelschütz (1913–1960), deutscher Schriftsteller und Historiker
 Josepha Niebelschütz (* 1992), deutsche Schauspielerin